Die 36. Eishockey-Weltmeisterschaft und 47. Eishockey-Europameisterschaft fand im Jahre 1969 statt und war von zahlreichen Neuerungen geprägt. So wurden erstmals die A-WM einerseits und die B- und C-WM andererseits in verschiedenen Ländern und zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgetragen. Die A-Gruppe spielte ab diesem Jahr nur noch mit sechs Mannschaften in einer Doppelrunde. Durch diese Modusänderung versprach sich der Eishockey-Weltverband eine Leistungskonzentration und mehr Spannung. Damit verbunden war auch eine Modusänderung bei der Ermittlung des Europameisters. Entscheidend war nun nicht mehr die WM-Platzierung, sondern aus den Spielen der europäischen Teams untereinander wurde eine eigene EM-Tabelle errechnet. Auch in der B- und C-Gruppe der Weltmeisterschaft gab es eine kleine Veränderung: Ab dieser Saison gab es zwei Ab- und zwei Aufsteiger. Zu den Meisterschaften meldeten insgesamt 20 Verbände Mannschaften an.

Das Turnier der A-Gruppe entwickelt sich zu einer Katastrophe für das nordamerikanische Amateur-Eishockey. Sowohl die US-Boys als auch das kanadische Team mussten gegen die Mannschaften aus der UdSSR, der Tschechoslowakei und Schweden zum Teil deutliche Niederlagen hinnehmen. Während die USA am Turnierende ohne einen einzigen Punktgewinn in die Zweitklassigkeit abstieg, blieben die Kanadier als Konsequenz aus dem Abschneiden den folgenden Weltmeisterschaften fern, um einen nachhaltigen Prestigeverlust für das kanadische Eishockey zu vermeiden. Sie kehrten erst wieder 1977 in das Turnier zurück, als wieder Profi-Spieler an diesem teilnehmen durften. Durch den Rückzug der Kanadier galt in diesem Jahr auch der zweite Platz in der B-Gruppe als Aufstiegsplatz, welchen sich die Mannschaft aus Polen sichern konnte.

Der Verlauf der WM war so spannend wie lange nicht mehr. Drei Teams lagen am Ende punktgleich an der Spitze. Insbesondere die Duelle zwischen der UdSSR und der Tschechoslowakei zeichneten sich durch eine unglaubliche Dramatik aus. Letztlich gewann im diesjährigen Turnier die Mannschaft der UdSSR ihren neunten WM-Titel, der gleichzeitig auch der siebte Titel in Folge war – eine Serie, die selbst von den Kanadiern noch nie erreicht wurde. Außerdem errang die UdSSR ihren zwölften Europameistertitel.

A-Weltmeisterschaft der Herren (in Stockholm/Schweden)

Spiele

1. Runde

2. Runde

Abschlusstabelle der A-WM 

Die Tordifferenz entscheidet über die Platzierung der ersten drei Teams, da diese im direkten Vergleich punkt- und torgleich waren.

Auf- und Absteiger

Meistermannschaften

Abschlusstabelle der EM 

Die Tordifferenz entscheidet über die Platzierung der ersten drei Teams, da diese im direkten Vergleich punkt- und torgleich waren.

Eishockey-Europameister 1969
 UdSSR

B-Weltmeisterschaft der Herren (in Ljubljana/Jugoslawien)

Spiele

Abschlusstabelle 

+ der direkte Vergleich entscheidet für Jugoslawien

Auf- und Absteiger

C-Weltmeisterschaft der Herren (in Skopje/Jugoslawien)

Spiele

Abschlusstabelle 

+ der direkte Vergleich entscheidet für Japan bzw. für die Niederlande

Auf- und Absteiger 

1969
Europameisterschaft 1969
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1969
Weltmeisterschaft, 1969
Eishockeywettbewerb in Stockholm
Sportveranstaltung in Jugoslawien
Eishockeywettbewerb in Ljubljana
Sportveranstaltung in Skopje